Dyslokacja Batalionów Celnych w czerwcu 1921 roku – tabela zawiera spis jednostek organizacyjnych Batalionów Celnych i rozmieszczenie w pierwszej fazie ich formowania.

28 stycznia 1921 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych przekazało do dyspozycji Ministerstwa Skarbu  21 batalionów wartowniczych pełniących dotychczas służbę graniczną.  Z dniem 1 kwietnia 1921 roku na ich bazie utworzono bataliony celne nr 1 do 21. W czerwcu 1921 roku bataliony meldowały swoje położenie z dokładnością do placówki. Poszczególne pododdziały nie używały nazw miejscowości jako nazw własnych. Było to określenie miejsca pobytu jednostki granicznej.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 Mapy operacyjne Polski Wojskowego Instytutu Geograficznego

Bataliony Celne
Listy związane z wojskowością
Dyslokacja polskich formacji granicznych